EMT steht für:
 East Midlands Trains, ehemaliges britisches Eisenbahnunternehmen
  Eesti Mobil Telefon, das Mobilfunk-Tochterunternehmen der Telia Eesti
 Effektiv-Medium-Theorie, theoretische Modelle zur Beschreibung der makroskopischen Eigenschaften von Mischkörpern
 Élan Motorsport Technologies, US-amerikanischer Rennwagen-Hersteller
 Elektromesstechnik Wilhelm Franz (EMT Franz), deutscher Elektronikhersteller
 Emergency Medical Team, eine Initiative zur Klassifizierung nationaler und internationaler Katastrophenhelfer durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
 Emergency Medical Technician, Berufsbezeichnung eines Paramedic
 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, spanisches Nahverkehrsunternehmen, siehe Busverkehr in Madrid
 EMT Penzberg, deutsches Unternehmen für Luftfahrttechnik
 Epithelial-mesenchymale Transition, ein biologischer Zelltransformationsprozess
 Efficient-market theory, siehe Markteffizienzhypothese
 San Gabriel Valley Airport (IATA-Code), Flughafen von El Monte (Kalifornien), Los Angeles County, Kalifornien
 European MiFID Template, ein Standardformat für Informationen zum Zielmarkt und zu den Kosten von Investmentfonds  

Abkürzung